Пинас:

 Пинас — в XVI веке парусно-гребное судно.
Пинас, Спирос (1973—2009) — американский и греческий саночник.
 Пинас, Шакил (род. 1998) — нидерландский футболист.
 Пинас, Якоб Симеон (после 1585—после 1656) — нидерландский живописец золотого века голландской живописи и эпохи барокко.
 Пинас, Ян Симеон (1583 или 1584— до 1631) — нидерландский живописец и офортист эпохи барокко.
 Пинас — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.